Третий дивизион Футбольной лиги () — третий уровень в системе футбольных лиг Англии в сезоне 1920/21 и с 1958 по 1992 год. В период между 1921 и 1958 годом Третий дивизион был разделён на Третий северный дивизион и Третий южный дивизионы. После основания Премьер-лиги стал четвёртым по значимости дивизионом. После создания Чемпионшипа в сезоне 2004/05 Третий дивизион Футбольной лиги стал называться Футбольная лига 2 (в настоящее время — Лига 2 Английской футбольной лиги).

См. также 
 Список победителей третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии
 Третий северный дивизион Футбольной лиги
 Третий южный дивизион Футбольной лиги
 Четвёртый дивизион Футбольной лиги

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех сезонов Футбольной лиги (включая Третий дивизион)

3